Ку́бок ми́ра по ша́хматам 2013 — шахматный нокаут-турнир на 128 человек, который проходил в Тромсё с 10 августа по 5 сентября 2013 года. Участвовали все сильнейшие гроссмейстеры (Аронян, Крамник, Грищук, Каруана, Морозевич, Карякин, Накамура, Иванчук, Мамедьяров, Раджабов, Свидлер и др.), кроме чемпиона мира Вишванатана Ананда, претендента на это звание Магнуса Карлсена и участника предстоящего турнира претендентов Веселина Топалова.

Регламент 
Матчи состояли из двух партий (за исключением последнего, который состоит из четырёх). Игрокам давалось по 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 1-го. Если матч заканчивался вничью после двух (в финале четырёх) партий, тай-брейк надо было играть на следующий день. Формат тай-брейка выглядел следующим образом:
 Две быстрых партии (25 минут плюс 10 секунд на ход).
 Если после двух быстрых партий матч снова закончился вничью, ещё две быстрых партии (10 минут плюс 10 секунд на ход).
 Если и после этих двух партий счёт ничейный, оппоненты играли две блиц-партии (5 минут плюс 3 секунды на ход).
 Если счёт ничейный после пары блиц-партий, шахматисты играли Армагеддон (белые должны выиграть, чёрным достаточно ничьей). Белые имеют 5 минут, у чёрных есть 4 минуты, и оба игрока имеют добавление три секунды на ход, начиная с 61 хода.
Шахматисты, проигравшие полуфинальные матчи, матча за третье место не играли. Финалисты Кубка Мира получили путёвку в претендентские матчи 2014 года.

Участники турнира 
Шахматисты, квалифицировавшиеся в Кубок Мира: (Elo 5.2013)

, 2868 (R)
, 2813 (R)
, 2811 (R)
, 2793 (R)
, 2783 (WC)
, 2779 (WC)
, 2775 (R)
, 2774 (R)
, 2769 (WC)
, 2767 (R)
, 2760 (R)
, 2755 (WC)
, 2753 (R)
, 2745 (R)
, 2744 (R)
, 2743 (R)
, 2742 (WC)
, 2741 (R)
, 2737 (R)
, 2731 (E12)
, 2729 (R)
, 2725 (E12)
, 2724 (E12)
, 2723 (R)
, 2719 (R)
, 2718 (E12)
, 2714 (AS13)
, 2710 (E12)
, 2710 (E13)
, 2709 (E13)
, 2708 (E12)
, 2705 (E12)
, 2705 (Z3.3)
, 2705 (E13)
, 2702 (E13)
, 2702 (E12)
, 2701 (R)
, 2700 (E13)
, 2698 (E13)
, 2695 (E12)
, 2693 (E12)
, 2693 (E13)
, 2690 (E12)
, 2687 (E12)
, 2686 (AS13)
, 2675 (AS12)
, 2674 (Z2.1)
, 2672 (E12)
, 2669 (AS13)
, 2666 (E13)
, 2666 (Z2.1)
, 2660 (E13)
, 2659 (E12)
, 2659 (AM12)
, 2655 (E13)
, 2654 (E12)
, 2654 (E12)
, 2653 (E12)
, 2651 (E13)
, 2651 (AS12)
, 2651 (E12)
, 2643 (E12)
, 2641 (E13)
, 2640 (E13)

, 2639 (E12)
, 2639 (E13)
, 2637 (E13)
, 2634 (E13)
, 2631 (J11)
, 2631 (Z3.3)
, 2629 (E12)
, 2628 (E12)
, 2628 (E13)
, 2628 (E13)
, 2622 (E13)
, 2622 (E13)
, 2620 (E13)
, 2618 (Z2.4)
, 2607 (Z2.4)
, 2598 (AM13)
, 2597 (E12)
, 2595 (E13)
, 2593 (AM12)
, 2589 (Z2.5)
, 2588 (J12)
, 2586 (AM13)
, 2580 (E13)
, 2579 (Z2.1)
, 2577 (AM12)
, 2566 (AS12)
, 2557 (Z2.5)
, 2556 (AS13)
, 2551 (Z2.1)
, 2550 (AS13)
, 2546 (AM13)
, 2544 (AM12)
, 2530 (Z3.1)
, 2527 (AS12)
, 2513 (Z2.1)
, 2509, IМ (Z3.5)
, 2500, IM (AS12)
, 2498 (Z3.2)
, 2491 (WWC)
, 2482, IM (Z3.5)
, 2430, WGM (AM13)
, 2397, IM (Z3.7)
, 2329, FM (Z3.6)

Все участники по умолчанию являются гроссмейстерами, если не указано другого.

Qualification paths:

 WC: Чемпион мира и полуфиналисты Кубка Мира по шахматам 2011
 WWC: Чемпионка мира среди женщин
 J11 and J12: Чемпионы мира среди юниоров 2011 и 2012 годов
 R: Лучшие средние рейтинги с марта 2011 по январь 2012 года
 E12 and E13: Чемпионат Европы 2012 и 2013 годов
 AM12 and AM13: Чемпионат Американского континента 2012 и 2013 годов

 AS12 and AS13: Чемпионат Азии 2012 и 2013 годов
 AF: Чемпионат Африки 2013
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6, Z3.7, Z4.1, Z4.2, Z4.3: Зональные турниры
 PN: Номинант президента ФИДЕ
 ON: Номинант оргкомитета

Результаты

1-я половина

2-я половина

Финал

См. также 
 Кубок мира по шахматам 2015

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

2013 год в шахматах
2013